One Last Breath – album degli Athena del 1993
 One Last Breath – singolo dei Creed del 2002 
 One Last Breath – singolo di Maria Elena Kyriakou del 2015